Наир:
 Наир — гора в Ретийских Альпах, юго-восточная часть Швейцарии.
 Наир, Мира (род. 1957) — американский кинорежиссёр индийского происхождения.
  — индийский кино- и телевизионный режиссёр.